La Primera División 1982 è stata la 54ª edizione del massimo torneo calcistico argentino e la 16ª ad essere disputata con la formula dei tornei Metropolitano e Nacional.

Campionato Nacional

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica marcatori

Campionato Metropolitano

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 Argentina 1982 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1982
Campionato argentino di calcio